Chanal peut faire référence à

Patronyme
 Adolphe de Chanal (François Victor Adolphe de Chanal) (1811-1882), général et homme politique français
 Eugène Chanal (1868-1951), sénateur de l'Ain de 1920 à 1945
 Pierre Chanal (1946-2003), militaire français, soupçonné d'être l'assassin des disparus de Mourmelon.
L'Affaire Pierre Chanal, un téléfilm de 2006 tiré de cette histoire
 Raphaël Chanal, (1975) un joueur de rugby à XV français

Toponyme
 Chanal, une municipalité du Chiapas (Mexique)
 (5671) Chanal, astéroïde découvert en 1985 par le CERGA
d'après Prosper Chanal : 
Port Chanal, un port des îles de la Reine-Charlotte en Colombie-Britannique
Île Chanal, ancien et bref nom de l'île Hatutu dans les îles Marquises

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme